Бямбасурэн () — монгольское личное имя. Происходит от тибетского словосочетания pem ba srung — «хранимый Сатурном».

Известные носители:
 Дашийн Бямбасурэн (род. 1942) — 17-й премьер-министр Монголии.
 Даваагийн Бямбасурэн (род. 1971) — монголо-германский кинорежиссёр.

См. также
 Бямбасурэнгийн Шарав  (род. 1952) — монгольский композитор и музыкант.

Монгольские имена